Переноска — термин, который может означать:

 Просторечное название электрического удлинителя или разветвителя
 Просторечное название сумки для переноса животных (кошек, собак)